Такеаки Аябэ (; род.  в Фудзисаве, Япония) — бывший японский профессиональный шоссейный велогонщик.

Достижения 

 2007
9-й Тур Гонконга
 2009
8-й Тур Хоккайдо
8-й Тур Восточной Явы
 2010
4-й Тур Хоккайдо
8-й Тур Тайваня
 2011
1-й Этап 4 Тур Лангкави
7-й Тур Сингкарака

Ссылки 
Аябэ, Такеаки на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Японии